La Supercoupe d'Italie 2015 () est la vingt-huitième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. 
La Juventus ayant remporté à la fois le championnat et la coupe, c'est le dernier finaliste de la coupe d'Italie la SS Lazio, qui y participe.

Disputée le  au Stade de Shanghai en Chine, la rencontre est remportée par la Juventus.

Feuille de match

Annexes

Liens externes

Notes et références 

2015
Compétition de football en Chine
Événement sportif à Shanghai
Football à Shanghai
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de la Lazio Rome
Football en Italie en 2015
Sport en Chine en 2015
Sport en août 2015